Iluminace může být:

 iluminace – malovaná výzdoba ve středověkých rukopisech
 velké slavnostní osvětlení – hovorově osvětlení jako takové
 Iluminace (fotografie) – způsob focení s dlouhou dobou expozice 
 iluminace (psychologie) – etapa procesu tvůrčí činnosti, heuristické řešení
 iluminace (filozofie) – náhlé poznání, osvícení
 Iluminace (časopis) – časopis vydávaný Národním filmovým archivem
 Iluminace (film) – film z roku 1972 režíroval Krzysztof Zanussi